Федери́ко Бальдзаре́тти (; 6 декабря 1981, Турин, Италия) — итальянский футболист, левый защитник.

Карьера 
Воспитанник клуба «Торино», в школу которого он пришёл в возрасте 6-ти лет. В сезоне 1998/99 он вызывался в основной состав команды, но в нём не дебютировал. В 1999 году Бальдзаретти был отдан в аренду в «Варесе», где провёл 2 года. Затем он играл за «Сиену», в составе которой дебютировал в серии В.

В 2002 году Бальдзаретти вернулся в «Торино», в составе которой дебютировал 14 сентября 2002 года в игре чемпионата Италии с «Интернационале». С «Торино» Бальдзаретти вылетел в серию В, но остался в команде, где постепенно становился одной из ключевых фигур. В сезоне 2004/05 «Торино» вновь вышел в серию А. Однако клуб был объявлен банкротом, и 9 августа 2005 года все игроки команды стали свободными агентами.

После ухода из «Торино», Бальдзаретти подписал контракт с «Ювентусом», для того, чтобы не перевозить беременную жену, Лукрецию, из города. Тиффози «Торино» восприняли переход, как предательство, тем более Бальдзаретти ранее клялся в любви к клубу. Во встречах с «Торино» Бальдзаретти постоянно освистывали болельщики его старого клуба.. Бальдзаретти завоевал место в основе «Юве», который выиграл чемпионат в 2006 году. Однако летом того же года, клуб был обвинён из-за скандала Кальчополи, лишён чемпионского титула и отправлен в серию В. Федерико принял решение остаться в команде, и в матче второго итальянского дивизиона забил свой первый гол в составе Старой Синьоры, поразив ворота «Кротоне».

20 июня 2007 года Бальдзаретти был куплен «Фиорентиной», заплатившей за трансфер защитника 3,8 млн евро, подписав контракт на 4 года. За «Фиорентину» провёл только половину сезона, сыграв в 11-ти матчах. 25 января 2008 года Бальдзаретти перешёл в «Палермо» за 3,8 млн евро. Контракт был подписан до 2011 года. В клубе Бальдзаретти взял номер 42, в честь отца, родившегося в 1942 году. Он дебютировал в составе «Розанеро» 2 февраля 2008 года в игре с «Ливорно» (1:0). Бальдзаретти быстро стал игроком основы, проведя в первые два сезона почти все игры. 18 октября 2009 года Бальдзаретти забил первый мяч за клуб, в игре с «Ливорно». 6 декабря 2009 года, в день своего рождения, Бальдзаретти сыграл 100-й матч в серии А. 11 января 2010 года Бальдзаретти продлил контракт с командой до 2013 года.

1 августа 2012 года Бальдзаретти перешёл в «Рому», подписав контракт до 30 июня 2015 года; сумма трансфера составила 4,5 млн евро.

22 сентября в римском дерби (Рома-Лацио) забил свой первый гол за «волков», который, будучи первым в матче, стал решающим. В августе 2015 года завершил карьеру в связи с травмой.

Статистика 
 на 4 февраля 2012

Достижения 
 Чемпион Италии: 2006 (отменён из-за Кальчополи)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на figc.it
 
 Профиль на gazzetta.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Рома»